Vierville (Eure-et-Loir)
 Vierville (Mancha)
 Vierville-sur-Mer